Лармор, Джозеф (1857—1942) — ирландский физик и математик.
 Лармор, Мария — испанская актриса.
 Лармор — большой древний ударный кратер в северном полушарии обратной стороны Луны.

См. также 
 Лармор-Плаж — коммуна на северо-западе Франции, находится в регионе Бретань, департамент Морбиан, округ Лорьян, кантон Плёмёр.